Макарино — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Лющикская волость».

Расположена в 12 км к северо-западу от райцентра Бежаницы.

Численность населения по оценке на 2000 год составляла 21 житель.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района